Frank Dobson (1940-2019), homme politique britannique
  (1835-1895), membre du Victorian Legislative Council à partir de 1865
  (1885-1959), entraîneur de football américain
 Frank Dobson (1886-1963), sculpteur britannique
  (1934-), tireur sportif

Source de la traduction 

Homonymie de personnes